Nép és nyelv
 román nép, Délkelet-Európában élő nép
 román nyelv, latin nyelvcsaládba tartozó nyelv
 Románia, állam Délkelet-Európában
 román művészet, a román nép művészete
Művészet
 román stílus, művészeti stílus
egyéb
 Román, férfikeresztnév
 Roman, Románvásár román neve, moldvai település